Правдинский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Правдинский — городской посёлок в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Правдинский — посёлок в Пушкинском районе Московской области.

См. также 
 Правдинск
 Правдинский район
 Правдинский поселковый Совет